Баркино — деревня в Судогодском районе Владимирской области России. Входит в состав Мошокского сельского поселения.

География 
Деревня расположена в 24 км к юго-востоку от Судогды, северо-западнее посёлка Красный Куст и в 8 км к северу от села Мошок.

История 
В конце XIX — начале XX века деревня входила в состав Мошенской волости Судогодского уезда, с 1926 года — в составе Владимирского уезда. В 1859 году в деревне числилось 24 дворов, в 1905 году — 45 дворов, в 1926 году — 68 дворов.

С 1929 года деревня являлась центром Баркинского сельсовета Судогодского района, с 1940 года — в составе Краснокустовского сельсовета, с 2005 года — в составе Мошокского сельского поселения.

Население

Примечания 

Населённые пункты Судогодского района